Osoby o tym nazwisku:
 Antonín Veselý – katolicki duchowny
 Jan Veselý – czechosłowacki kolarz
 Jan Veselý – czeski koszykarz
 Jan Veselý – czeski kierowca wyścigowy
 Jiří Veselý – czeski tenisista
 Petr Veselý – czeski malarz
 Petr Veselý – czeski piłkarz
 Vítězslav Veselý – czeski lekkoatleta